Ла́лиев () — осетинская фамилия.

Известные носители 
 Лалиев, Вадим Казбекович (род. 1980) — российский и армянский борец вольного стиля, чемпион мира среди юниоров (1999), двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы среди взрослых (2003, 2006). Мастер спорта международного класса по вольной борьбе.
 Лалиев, Геннадий Казбекович (род. 1979) — российский и казахстанский борец вольного стиля, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Афинах (2004), призёр чемпионата мира (2003), чемпион Европы среди юниоров (1997). Мастер спорта международного класса по вольной борьбе.
 Лалиева, Залина Юрьевна — министр юстиции Южной Осетии (с 2017 года).